Le Xian de Xiushui est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;
 La ville de Xiushui est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.